Ма́ртикайнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Мартикайнен, Арво (1905—1946) — финский танцовщик.
  (род. 1941) — финский политик.